Резба може да се отнася за:

 Резба - елемент от съединение използвано в машиностроенето.
 Резба - приложно изкуство (вкл. и неговото произведение), при което се дълбае върху дърво, камък, кост и др.
 Дърворезба